Мохаммад Надері (борець) (1984) — іранський борець вільного стилю.
 Мохаммад Надері (футболіст) (1996) — іранський футболіст.

Див. також 
 Надері

Сторінки зі списками однофамільців-тезок